Celina kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Celina (Ohio)
Celina (Tennessee)
Celina (Texas)